Häring steht für:

 Bad Häring, Gemeinde im Bezirk Kufstein in Tirol
 Herink, Gemeinde in Tschechien
 Anton Häring, deutsches Unternehmen für Präzisionstechnik
 Häring & Co., Schweizer Holzbaufirma

Häring bzw. Haering ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Haering (* 1953), Schweizer Politikerin (SP)
 Bernhard Häring (1912–1998), deutscher Moraltheologe
 David Haering (* 1976), österreichischer Musiker, siehe Lovecat
 Friedhelm Häring (* 1947), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Georg Häring (1885–1973), deutscher Politiker (SPD), hessischer Staatsminister
 Georg Wilhelm Häring, Geburtsname von Willibald Alexis (1798–1871), deutscher Dichter
 Gustav Häring (1927–2019), deutscher Polizeipräsident
 Hanna Haering (* um 1939), deutsche Tischtennisspielerin
 Hans Häring (1908–1990), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU)
 Hans-Ulrich Häring (* 1951), deutscher Diabetologe
 Hermann Haering (1886–1967), deutscher Historiker, Bibliotheks- und Archivdirektor
 Hermann Häring (* 1937), deutscher Theologe
 Hugo Häring (1882–1958), deutscher Architekt
 Jan Haering (* 1979), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Johann Baptist Häring (1716–1790), deutscher Architekt der Barockzeit
 Mario Häring (* 1989), deutsch-japanischer Pianist
 Nikolaus M. Häring (1909–1982), deutscher Theologe
 Norbert Häring (* 1963), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Oscar Haering (1843–1931), deutscher Buchhändler und Schriftsteller
 Rudolf Häring (1928–1999), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Sibylle Häring (* 2000), Schweizer Leichtathletin
 Stephan Haering (1959–2020), deutscher Theologe
 Tanja Häring (* 1976), deutsche Kamerafrau
 Theodor von Haering (1848–1928), deutscher Theologe
 Theodor Haering (1884–1964), deutscher Philosoph und Schriftsteller

Siehe auch:
 Haring
 Hering
 Häringen